De Golf Cup of Nations 1970 was de eerste editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Bahrein van 27 maart 1970 tot en met 3 april 1970. Koeweit won het toernooi.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1970
Voetbal in Bahrein
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Bahrein